Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Inflexible (несгибаемый).

 HMS Inflexible — 18- пушечный шлюп; спущен на воду в 1776; по запросу генерала Карлтона разобран и перевезен по частям из Квебека вверх до устья реки Ришельё; собран; вступил в строй в 1776 в Сен-Жан; был при острове Валькур в 1776; дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Inflexible — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1780; использовался как грузовой транспорт в 1793; войсковой транспорт с 1798; на рейдовой службе с 1809; разобран в 1820.
 HMS Inflexible — деревянный винтовой шлюп; спущен на воду в 1845; продан в 1864.
 HMS Inflexible — башенный броненосец; спущен на воду в 1876; продан в 1903.
 HMS Inflexible — линейный крейсер типа Invincible; спущен на воду в 1907; продан на слом в 1921.